Басе́н () — населённый пункт и коммуна района Ньон франкоязычного кантона Во Швейцарии. Официальный язык — французский.

Транспорт 
В Басене находится автобусная станция, через которую организовано автобусное сообщение с соседними населенными пунктами и ближайшей железнодорожной станцией.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Во
Коммуны Во